Иван Михайлович Прядкин  (5 октября 1924, станица  ныне Предгорного района Ставропольского края — 1994, ) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы, командир отделения роты автоматчиков 172-го гвардейского стрелкового полка.

Биография 
Родился в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1944 г. Образование 8 классов. Работал маляром.

Участие в Великой Отечественной войне 
В Красной Армии с августа 1942 г. На фронте с декабря 1942 г.

Командир отделения роты автоматчиков 172-го гвардейского стрелкового полка (57-я гвардейская стрелковая дивизия), впоследствии полк в составе 39-й гвардейской Барвенковской стрелковой дивизии 8-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт) гвардии младший сержант Прядкин 15 февраля 1944 г. в наступательных боях южнее хутора Красный (Апостоловский р-н Днепропетровской обл.) вместе с бойцами нанёс врагу ощутимый урон в живой силе и боевой технике. Лично уничтожил около 10 пехотинцев, 1 гитлеровца захватил в плен.

3 февраля 1945 года Прядкин в том же полку, переброшенном на 1-й Белорусский фронт, в районе населённого пункта Гёритц (южнее г. Кюстрин — ныне Костшин-над-Одрой, Польша) в числе первых форсировал р. Одер. При расширении захваченного плацдарма уничтожил свыше 10 и взял в плен 5 солдат.

Гвардии сержант Прядкин 23 апреля 1945 года одним из первых в роте форсировал реку Шпре около населенного пункта Шековайде и занял рубеж на её левом берегу. Отражая контратаки неприятеля, поразил 6 и взял в плен 2 солдат. В боях за г. Берлин 27 апреля 1945 года противотанковой гранатой подорвал огневую точку вместе с расчётом, из автомата сразил 4 фаустников, пытавшихся напасть на танковую колонну.

Послевоенное время 
В 1947 г. гвардии старшина Прядкин уволен в запас. Работал мастером объединения «Зеленстрой» в г. Кисловодск.
В 1976 вышел телефильм Константина Симонова "Солдатские мемуары", где одним из героев был Иван Прядкин.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года.
 Орден Славы I степени. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года.
 Орден Славы II степени. Приказ Военного совета 8 гвардейской армии № 482/н от 17 февраля 1945 года.
 Орден Славы III степени. Приказ командира 57 гвардейской стрелковой дивизии № 050 от 15 марта 1944 года.
 Медаль «За отвагу».Приказ командира 172 гвардейского стрелкового полка № 048/н от 27 июля 1944 года.
 Медаль «За боевые заслуги».
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года.
 Другие медали СССР.

Ссылки 
 Мусаэлян В. Посвящается героям http://navodah.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=869&Itemid=90
 Газета "Красная Звезда" от 7.05.2008. Полные кавалеры Ордена Славы 172 гв. сп.
 Документальный фильм "Солдатские мемуары. Фильм 6. Пехота есть пехота..." -- ЦСДФ по заказу Гостелерадио СССР, 1976 год. Лента рассказывает об участниках Великой Отечественной войны, пехотинцах В.Алифанове, В.Финогенове, И.Прядкине, Т.Тастандиеве, В.Волкове, С.Терехине, В.Налдине, А.Акиньшине, И.Сергееве.

См. также 
172-й гвардейский стрелковый полк

Родившиеся в 1924 году
Родившиеся 5 октября
Полные кавалеры ордена Славы